G350.1-0.3 — остаток сверхновой, расположенный в созвездии Скорпиона. Находится в галактике Млечный Путь, вероятно, относится к нейтронной звезде (XMMU J172054.5-372652), образовавшейся при той же вспышке сверхновой. Ранее объект был ошибочно классифицирован как далёкая галактика.

G350.1-0.3, яркий радиоисточник во внутренней части Млечного Пути был первоначально обнаружен при сопоставлении наблюдений на телескопах обсерваторий Молонгло () и Паркса и классифицирован как остаток сверхновой в публикациях с 1973 по 1975 год. Однако более поздние изображения с большим разрешением, полученные в середине 1980-х годов, показали неправильную структуру, отличающуюся от структуры других остатков сверхновых. Затем утверждалось, что G350.1-0.3 является радиогалактикой или скоплением галактик, в результате чего данный объект сначала был указан в каталогах как «кандидат в остатки сверхновых», затем он был исключён из каталогов.

Результаты исследования, опубликованные в 2008 году, были получены с помощь архивных и новых данных, полученных на орбитальном рентгеновском телескопе XMM-Newton, и показали, что G350.1-0.3 является остатком сверхновой. Исследователи определили, что странная форма объекта является следствием взрыва рядом с плотным газовым облаком, примерно в 15 000 световых лет от Солнца, данное облако препятствовало дальнейшему расширению остатка сверхновой, благодаря чему он приобрёл вытянутую форму. Учёные также определили, что ближайший рентгеновский источник, XMMU J172054.5-372652, является центральным компактным объектом сверхновой.

G350.1-0.3 обладает диаметром 8 световых лет, возраст составляет 900—1000 лет, таким образом, данный объект является одним из самых молодых и ярких остатков сверхновой в Млечном Пути. Возможно, саму вспышку сверхновой человечество не наблюдало вследствие наличия поглощения межзвёздной пылью.

Примечания

Ссылки 
 «Supernovae and the fusing of elements», Science Show, ABC Radio National, 22 November 2008

Остатки сверхновых
Млечный Путь